Mirabello puede referirse a:

 Mirabello (Italia), localidad de la Provincia de Ferrara, en Emilia-Romaña, Italia.
 Mirabello Monferrato, localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte.
 Mirabello Sannitico, comuna italiana de la provincia de Campobasso, región de Molise.
 Bahía de Mirabello, bahía del mar de Creta situada en la parte nordeste de Creta, Grecia.